

События 
 Перголези написал кантату Stabat mater.
 13 сентября — основана Челябинская крепость, ныне город Челябинск.
 Основана Красноуфимская крепость, ныне город Красноуфимск.
 Основана Чебаркульская крепость, ныне город Чебаркуль.
 Русские войска перешли Перекоп, заняли Бахчисарай. Татары возвращались из иранских провинций. Миних, поспешно отступил из Крыма.
 30 июня — фельдмаршал Ласси принял капитуляцию гарнизона Азова. Город окончательно присоединён к России.
 Надир короновался в Муганской степи шахом Ирана.
 Основано поселение на севере Крыма — Армянский Базар.
 Срок службы дворян снизили до 25 лет.
 В Санкт-Петербурге состоялось первое пожалование в чин обер-егермейстера (чин II класса).

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1736 году
 21 марта — Клод-Николя Леду, французский архитектор, мастер архитектуры французского классицизма, предвосхитивший многие принципы модернизма (ум. 1806).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1736 году
 21 апреля — Евгений Савойский, полководец Священной Римской империи, генералиссимус. Считается одним из сильнейших военачальников конца XVII — начала XVIII веков.
 19 сентября — Феофан Прокопович, архиепископ.

См. также